Dionís o Dionisi (en llatí Dyonisius, en grec antic Διονύσιος), fou un escultor grec que va fer l'estàtua d'Hera que Octavi August va situar després al pòrtic d'Octàvia, segons diu Plini el Vell (Naturalis Historia XXXVI, 5).

Aquesta estàtua era de marbre, tècnica que s'havia desenvolupat fins a arribar a un gran nivell que no tenia en temps de Dionís d'Argos per atribuir-la a aquest escultor, per la qual cosa aquest Dionís havia de ser un altre personatge.

Referències 

Escultors de l'antiga Grècia